Смолево — название населённых пунктов:

Болгария 
 Смолево — село в общине Якоруда Благоевградской области.

Россия 
 Смолево — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области, сельское поселение Новинское.
 Смолево — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области, сельское поселение Соболевское.
 Смолёво — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Смолево — деревня в Ржевском районе Тверской области.